Åmot (Innlandet), een gemeente in de Noorse provincie Innlandet
Åmot (Vestfold og Telemark), een plaats in de Noorse provincie Vestfold og Telemark
Åmot (Ockelbo), een plaats in Zweden